Numele Bessières se poate referi la:

 Comuna franceză Bessières, din departamentul Haute-Garonne

 o serie de personalități din istoria Franței:
 Jean-Baptiste Bessières (1768-1813), Mareșal al Imperiului, duce de Istria
 Bertrand Bessières (1773-1821), general, frate al Mareșalului de Istria.
 Géraud-Pierre-Henri-Julien Bessières (1777-1840), văr primar cu primii doi, diplomat al Imperiului